Regata bezeichnet:

 Fiat Regata, Pkw-Modell von Fiat
 Regata (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Regata storica, traditionsreiche Regatta in Venedig